Torre normanna – monumento nazionale a Tricarico
Torre normanna – fortificazione ad Altavilla Milicia
Torre normanna – fortificazione a San Marco Argentano
Torre normanna – fortificazione a Craco
Torre normanna – fortificazione a Maiori